Le qualificazioni del singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Daniil Medvedev (qualificato)
  Denis Istomin (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (qualificato)
  Andreas Seppi (ultimo turno, lucky loser)

  Stefanos Tsitsipas (primo turno)
  Thomas Fabbiano (primo turno)
  Nicolas Mahut (ultimo turno, lucky loser)
  Ričardas Berankis (ultimo turno)

Qualificati 

  Daniil Medvedev
  Ruben Bemelmans

  Pierre-Hugues Herbert
  Martin Kližan

Lucky loser 

  Nicolas Mahut

  Andreas Seppi

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2018